Strache oder Straché ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Strache (1847–1912), böhmisch-österreichischer Journalist, Politiker und Verleger
 Hans Strache (1886–1917), deutscher klassischer Philologe
 Heinz-Christian Strache (* 1969), österreichischer Politiker (HC, ehemals FPÖ)
 Hugo Strache  (1865–1927), österreichischer Chemiker
 Manon Straché (* 1960), deutsche Schauspielerin
 Max Strache (* 1935), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philippa Strache (* 1987), österreichische Journalistin und Politikerin (FPÖ)
 Wolf Strache (1910–2001), deutscher Fotograf, Bildjournalist und Verleger

Strache steht für:

 Ed. Strache Verlag, Verlag zum Anfang des 20. Jahrhunderts mit Sitz in Wien, Leipzig, Prag und Warnsdorf in Böhmen, gilt als einer der bedeutendsten Verlage des Expressionismus